Три́ша Ма́ргарет Хе́берле (, ) — австралийская хоккеистка (хоккей на траве), полевой игрок, тренер. Участница летних Олимпийских игр 1984 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1983 года.

Биография 
Триша Хеберле родилась 9 марта 1959 года в австралийском городе Олбани.

В 1983—1986 годах выступала за женскую сборную Австралии.

В 1983 году завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Куала-Лумпуре.

В 1984 году вошла в состав женской сборной Австралии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, занявшей 4-е место. Играла в поле, провела 5 матчей, забила 3 мяча (два в ворота сборной США, один — Новой Зеландии).

По окончании игровой карьеры стала тренером. В 1994—2000 годах входила в тренерский штаб женской сборной Австралии, которая за этот период выиграла летние Олимпийские игры 1996 и 2000 годов, чемпионаты мира 1994 и 1998 годов, Трофей чемпионов 1995, 1997 и 1999 годов, чемпионат Океании 1999 года. В 2001—2004 годах входила в тренерский штаб женской сборной Англии.

В 2005—2014 годах работала исполнительным директором Федерации хоккея на траве Австралии.

Примечания 

Хоккеисты на траве Австралии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1984 года
Тренеры женской сборной Австралии по хоккею на траве
Спортивные функционеры Австралии